Pierrebourg est un patronyme notamment porté par :
 Fabrice Pierrebourg, journaliste franco-québécois
 Olivier de Pierrebourg (Olivier Harty de Pierrebourg), 1908-1973, homme politique français
 Marguerite Aimery Harty de Pierrebourg, dont le nom de plume est Claude Ferval, (1856-1943), femme de lettre française